Чемпіонат Італії з футболу 1926—1927 — 27-й сезон футбольного чемпіонату в Італії. В чемпіонаті брали участь 20 команд. Матчі проходили з 3 жовтня 1926 по 10 липня 1927. Переможця турніру не виявлено через звинувачення у підкупі суперників у вирішальному матчі першості Торіно проти Ювентусу, який завершився перемогою перших 2-1.

Попередній раунд

Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд 

Перегравання

Кваліфікація

Група A 

Бомбардири:
 20 — Антон Повольний («Інтернаціонале»)
 13 — Антоніо Вояк («Ювентус»)
 11 — Джуліані («Брешіа»)
 11 — Вірджиліо Левратто («Дженоа»)

Група В 

Бомбардири:
 17 — Джино Россетті («Торіно»)
 15 — Хуліо Лібонатті («Торіно»)
 12 — Анджело Ск'явіо («Болонья»)
 12 — Адольфо Балонч'єрі («Торіно»)
 11 — Ренато Каттанео («Алессандрія»)
 11 — Маріо Маньйоцці («Ліворно»)
 10 — Джованні Феррарі («Алессандрія»)
 10 — Джузеппе Делла Валле («Болонья»)

Фінальний раунд 

Бомбардири:
 8 — П'єро Пасторе («Ювентус»);
 6 — Хуліо Лібонатті («Торіно»):
 5 — Вірджиліо Левратто («Дженоа»), Ференц Хірзер («Ювентус»);
 4 — Енріко Ріволта («Інтернаціонале»), Даніеле Моруцці («Дженоа»), Адольфо Балонч'єрі («Торіно»);
 3 — Федеріко Мунераті («Ювентус»), Антоніо Вояк («Ювентус»), Карло Чевеніні («Мілан»), Міхай Балацик («Торіно»).

Основний склад «Торіно»:
 воротар — Вінченцо Босіа;
 захисники — Міхай Балацик, Чезаре Мартін;
 півзахисники — Енріко Коломбарі, Антоніо Янні, Маріо Спероне;
 нападники — Серафіно Каррера, Адольфо Балонч'єрі, Хуліо Лібонатті, Джино Россетті, Франческо Францоні.
 Тренер — Імре Шоффер.

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Італії на rsssf 

1927
Італія
Італія